Bureau je priimek več oseb:
 Roger Bureau (1893–1976), francoski general
 Louis Édouard Bureau (1830–1918), francoski zdravnik in botanik
 Jacques Bureau (1860–1933), kanadski politik
 André Bureau (*1935), kanadski odvetnik
 Marc Bureau (politik) (*1955), kanadski politik
 Stéphan Bureau (*1964), kanadski novinar
 Marc Bureau (hokejist) (*1966), kanadski hokejist